Морозовичі — шляхетський рід.

Села:
 Морозовичі — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Іваничівський район, Морозовичівська сільська рада
 Морозовичі — Львівська область, Самбірський район, Старосамбірська міська громада

Село:
 Морозовичі — , Берестейський район, Лищицька сільська рада